Racconti crudeli (Contes cruels) – raccolta di novelle di Auguste de Villiers de L'Isle-Adam del 1883
 Racconti crudeli (Contes cruels) – raccolta di novelle di Octave Mirbeau pubblicate nel 1885
 Racconti crudeli (Not So Stupid!) – raccolta di racconti di Malorie Blackman del 1990